XPNPEP1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 623 амінокислот, а молекулярна маса — 69 918.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, амінопептидаз, металопротеаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном марганцю. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Металопротеази